Кубок Грузії з футболу 2006–2007 — (також відомий як Кубок Давида Кіпіані) 17-й розіграш кубкового футбольного турніру у Грузії. Титул вдруге поспіль здобув Амері (Тбілісі).

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|10/23 серпня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|10/25 серпня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|10/31 серпня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|10 серпня/1 вересня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|11/23 серпня 2006

|}

Груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

 

Результати

Група C 

 
 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|18 лютого/6 березня 2007

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|1 квітня/1 травня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Грузії на soccerway 
 Кубок Грузії на rsssf  

2006—07
Грузія
Грузія
2006 у грузинському спорті
2007 у грузинському спорті